Aberdeen, een plaats in Schotland
Aberdeen FC, een Schotse voetbalclub
Aberdeenshire, een raadsgebied van Schotland

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Aberdeen (Idaho)
Aberdeen (Maryland)
Aberdeen (Mississippi)
Aberdeen (North Carolina)
Aberdeen (Ohio)
Aberdeen (South Dakota)
Aberdeen (Washington)
Aberdeen Gardens, Washington
Aberdeen Proving Ground, Maryland

Overige plaatsen:
Aberdeen (Canada)
Aberdeen (Hongkong)
Aberdeen (Zuid-Afrika)